Broń Radom – klub piłkarski
 Broń Radom – klub bokserski
 Broń Radom – klub tenisa stołowego
 Broń Radom – klub kolarski